Открытое акционерное общество «Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева Российской академии наук» (ИТМиВТ) — российская научная организация, бывшее федеральное государственное унитарное предприятие, преобразованное в ОАО 3 августа 2009 года. До этого момента подчинялось Федеральному агентству по промышленности (ФАП), упразднённому в мае 2008 года, затем — Министерству промышленности и торговли РФ, а по научной линии — Российской академии наук (РАН).

Оборот ФГУП ИТМиВТ в 2005 году составил 173 млн рублей.

Направления деятельности 
Основные направления деятельности института:
 разработка высокопроизводительных вычислительных систем, используемых для обеспечения национальной безопасности;
 разработка технологии многослойных печатных плат и поверхностного монтажа нового поколения;
 разработка устройств и программного обеспечения для систем цифровых телекоммуникаций и волоконно-оптических линий связи;
 разработка мультимедийных комплексов для систем управления и тренажёров;
 разработка геоинформационных и навигационных систем;
 Субподрядчик «НИИ Восход» в проекте для МИД РФ по созданию биопаспортов.

Институт является головной организацией по разделу «Компьютерные технологии» федеральной программы «Национальная технологическая база».

Кафедра МФТИ 
Институт является базовой кафедрой Факультета радиотехники и кибернетики МФТИ и ведёт подготовку студентов по специальности «Электронные вычислительные машины. Вычислительная техника». Кафедра подготовила несколько сотен высококлассных специалистов в области вычислительной техники.

Известные выпускники кафедры 
 Иванников, Виктор Петрович (1963)
 Бабаян, Борис Арташесович (1957)
 Пентковский, Владимир Мстиславович (1970)

История 

Институт создан Постановлением № 2369 Совета Министров СССР от 29 июня 1948 года.

Институт был образован на базе трёх институтов АН СССР: института Машиноведения, Энергетического и Математического.

Из института машиноведения был выделен отдел точной механики во главе с академиком Н. Г. Бруевичем (переведены 13 сотрудников, в том числе д. т. н. Н. Е. Кобринский — исполняющим обязанности заместителя директора по научной части; к. т. н. М. Л. Быховский; А. У. Чепурнов; П. П. Головистиков); из Энергетического — лаборатория электромоделирования во главе с профессором Л. И. Гутенмахером (переведено 19 человек, в том числе В. Ф. Артюхов (зам. зав. лабораторией), Н. В. Корольков, В. В. Бардиж); из сотрудников Математического института образованы отдел приближённых вычислений (начальник отдела — Л. А. Люстерник; сотрудники: В. А. Диткин, М. Р. Шура-Бура, А. А. Бунатян, М. Г. Раппопорт и др.) и экспериментально-счётная лаборатория во главе с И. Я. Акушским.

2 сентября 1949 года в составе отдела точной механики была образована группа для проведения предварительных работ по быстродействующим цифровым математическим машинам в составе: М. Л. Быховский, В. И. Шестаков, К. С. Неслуховский, П. П. Головистиков.

В начале 1950 года директором ИТМиВТ стал академик М. А. Лаврентьев, профессор Д. Ю. Панов — заместителем директора по научной части, а начальником лаборатории № 1 — С. А. Лебедев. К весне 1951 года в лаборатории № 1 уже работали около 50 человек. Среди них — будущие действительные члены Академии Наук СССР В. С. Бурцев, В. А. Мельников. Летом 1952 года было завершено изготовление машины, которая заработала к осени 1952 года.

3 августа 2009 года ИТМиВТ был приватизирован и преобразован в Открытое акционерное общество.

Директора 
 1948−1950 — Николай Григорьевич Бруевич
 1950−1953 — Михаил Алексеевич Лаврентьев
 1953−1973 — Сергей Алексеевич Лебедев
 1973−1984 — Всеволод Сергеевич Бурцев
 1984−2005 — Геннадий Георгиевич Рябов
 2005−2009 — Сергей Владимирович Калин
 2009 − наст. время — Александр Викторович Князев.

Известные сотрудники 

 Иванников, Виктор Петрович — академик РАН, профессор МФТИ и МГУ.
 Бабаян, Борис Арташесович — член-корреспондент РАН, профессор МФТИ.
 Бурцев, Всеволод Сергеевич — академик РАН, профессор МФТИ, лауреат Ленинской премии СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР
 Мельников, Владимир Андреевич — академик АН СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Курочкин, Владимир Михайлович — кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1956) за вклад в создание БЭСМ.
 Степанов, Андрей Михайлович — кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Жданов, Александр Аркадьевич — гл. науч. сотр., д.ф.-м.н., проф. МФТИ.

Разработки 
 ЭВМ 5Э92б
 БЭСМ-1
 БЭСМ-2
 М-20
 М-220
 БЭСМ-4
 БЭСМ-6
 Эльбрус-Б
 Эльбрус-1
 Эльбрус-2
 Эльбрус-3
 Эльбрус-3-1 (МКП)
 Эльбрус-8С

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Института 
 История Института на официальном сайте 
 Ровесник компьютерного века 

Базы Московского физико-технического института
Институты АН СССР
Институты РАН